Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer 2:

Wojska Polskiego:
 (2) Dywizja Małopolska (1776-1794)
 2 Dywizja Litewska (1776-1794)
 2 Legia Kaliska (1807-1808 → 2 Dywizja)
 2 Dywizja (1808-1814)
 2 Dywizja Piechoty (1815-1830)
 2 Dywizja Piechoty (1831)
 2 Dywizja Strzelców Polskich (1919 → 11 DP)
 2 Dywizja Strzelców Polskich – Wojska Polskiego na Wschodzie
 2 Dywizja Litewsko-Białoruska (1919-1921 → 3 Dywizja Wojska Litwy Środkowej)
 2 Dywizja Wojska Litwy Środkowej
 2 Dywizja Strzelców Wielkopolskich (1919 → 15 Wielkopolska Dywizja Piechoty)
 2 Dywizja Piechoty Legionów (1919-1939)
 2 Dywizja Strzelców Pieszych (1939-1945)
 2 Dywizja Piechoty Legionów AK "Pogoń" (1944)
 2 Warszawska Dywizja Piechoty (1943-1956 → 2 Warszawska Dywizja Zmechanizowana)

Armii Stanów Zjednoczonych:
 2 Dywizja Piechoty (od 1917)

cesarskiej i królewskiej Armii:
 2 Dywizja Piechoty

Armii belgijskiej:
 2 Dywizja Strzelców Ardeńskich

Armii litewskiej:
 2 Dywizja Piechoty (Litwa)

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 2 Dywizja
 2 Dywizja Landwehry

Wehrmachtu:
 2 Dywizja Piechoty (zmot.)

Armii Imperium Rosyjskiego:
 2 Dywizja Piechoty
 2 Mińska Dywizja Piechoty
 2 Syberyjska Dywizja Strzelecka

Armii Czerwonej:
 2 Dywizja Strzelców